Forintos György, forintosházi (1792–1857), táblabíró, alszolgabíró, Zala vármegyei konzervatív politikus.
Forintos György, forintosházi (1902–1958), jogász, az igazságügyi minisztérium osztályfőnöke, jogi tanácsosa.
Forintos György, forintosházi (1935–2005), szociológus, magyar szabadságharcos az 1956-os forradalomban.